

Denkmalliste Schwachhausen 

Anzahl der Objekte in Schwachhausen: 402, davon mit Bild: 390 (97 %).

Weblinks 

 Das Landesamt für Denkmalpflege Bremen hält Informationen zu den denkmalgeschützten Bauwerken in Bremen und Bremerhaven bereit:
 Landesdenkmalliste unter Denkmal digital abrufbar.
 Denkmaldatenbank (direkt zur Suchseite).

Schwachhausen
!